Юаньчжоу (Нинся) (原州) — район городского подчинения городского округа Гуюань Нинся-Хуэйского автономного района (КНР).
 Юаньчжоу (Цзянси) (袁州) — район городского подчинения городского округа Ичунь провинции Цзянси (КНР).